

Persone

Carmignani
Alessandro Carmignani (1961) – controtenore italiano
Giovanni Carmignani (1768-1847) – giurista italiano
Guido Carmignani (1838-1909) – pittore italiano
Ilide Carmignani (1960) – traduttrice italiana
Pietro Carmignani (1945) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Vincenzo Carmignani (1779-1859) – naturalista, medico e botanico italiano, fratello di Giovanni

Cognomi composti
Renato Macarini Carmignani (1880-1958) – avvocato, scrittore e politico italiano

Altro
Palazzo Carmignani – edificio di Grosseto
Villa Carmignani – complesso di Collesalvetti